Bugle Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bugle Mountain (Idaho)
 Bugle Mountain (Montana)
 Bugle Mountain (Texas)